Нымме:

 Топоним

 Нымме — район в юго-западной части Таллина, столицы Эстонии.
 Нымме — микрорайон в одноимённом районе Нымме города Таллина.
 Нымме — улица в районе Нымме города Таллина.
 Нымме — деревня в уезде Сааремаа, Эстония.
 Нымме — деревня в уезде Хийумаа, Эстония.
 Нымме — деревня в уезде Рапламаа, Эстония.
 Нымме — деревня в уезде Пярнумаа, Эстония.
 Нымме — деревня в уезде Ляэне-Вирумаа, Эстония.
 Нымме — деревня в муниципалитете Хаапсалу уезда Ляэнемаа, Эстония.
 Нымме — деревня в волости Ляэне-Нигула уезда Ляэнемаа, Эстония.
 Нымме — деревня в уезде Йыгевамаа, Эстония.
 Нымме — название деревни Кярдла-Нымме в волости Хийумаа (и до этого в волости Пюхалепа) уезда Хиуймаа до 2017 года.
 Нымме — название деревни Рейги-Нымме в волости Хийумаа (и до этого в волости Хийу) уезда Хиуймаа до 2017 года.
 Нымме — название деревни Лийванымме в волости Сааремаа (и до этого в волости Ляэне-Сааре) уезда Сааремаа до 2017 года.
 Нымме — название деревни Нымъяла в волости Сааремаа (и до этого в волости Лаймъяла) уезда Сааремаа до 2017 года.

 Фамилия
 Нымме, Майт (род. 1983) — эстонский футболист.

 Другое
 «Нымме Калью» — футбольный клуб из города Таллин, Эстония.
  — вторая команда «Нымме Калью».
  — футбольный клуб из города Таллин, Эстония.